faetani – abitanti del comune di Faeto
Faetani – abitanti di Faeto, frazione di Loro Ciuffenna
Faetani – abitanti di Faè, frazione di Oderzo